Сезона 2006/2007 Премијер лиге била је петнаеста сезона Премијер лиге. Манчестер јунајтед је освојио шеснаесту титулу првака Енглеске, прву после 4 године паузе. Манчестер јунајтед се за титулу борио са Челсијем, који је бранио титулу освојену прошле године.  3. и 4. место су освојили Ливерпул и Арсенал (оба тима су имала по 68 бода) и тиме стекли право да наступе у квалификацијама за Лигу Шампиона. Тим који је превазишао сва очекивања је Рединг а тим који је највише разочарао је Чарлтон Атлетик.  Из лиге су лиге су испали Шефилд јунајтед, Чарлтон атлетик и Вотфорд.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.
{| 
|- style="background:#eeeeee;"
|
!
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"|!!АРС!!АСТ!!БЛР!!BOL!!ЧАА!!ЧЕЛ!!ЕВЕ!!ФУЛ!!ЛИВ!!МНС!!МНЈ!!МИД!!ЊУК!!ПОР!!РЕД!!ШЕЈ!!ТОТ!!ВОТ!!ВХЈ!!ВИГ|-
!Арсенал
||XXX||1-1||6-2||2-1||4-0||1-1||1-1||3-1||3-0||3-1||2-1||1-1||1-1||2-2||2-1||3-0||3-0||3-0||0-1||2-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Астон Вила
||0-1||XXX||2-0||0-1||2-0||0-0||1-1||1-1||0-0||1-3||0-3||1-1||2-0||0-0||2-1||3-0||1-1||2-0||1-0||1-1
|-
!Блекберн
||0-2||1-2||XXX||0-1||4-1||0-2||1-1||2-0||1-0||4-2||0-1||2-1||1-3||3-0||3-3||2-1||1-1||3-1||1-2||2-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Болтон
||3-1||2-2||1-2||XXX||1-1||0-1||1-1||2-1||2-0||0-0||0-4||0-0||2-1||3-2||1-3||1-0||2-0||1-0||4-0||0-1
|-
!Чарлтон атлетик
||1-2||2-1||1-0||2-0||XXX||0-1||1-1||2-2||0-3||1-0||0-3||1-3||2-0||0-1||0-0||1-1||0-2||0-0||4-0||1-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Челси
||1-1||1-1||3-0||2-2||2-1||XXX||1-1||2-2||1-0||3-0||0-0||3-0||1-0||2-1||2-2||3-0|||1-0||4-0||1-0||4-0
|-
!Евертон
||1-0||0-1||1-0||1-0||2-1||2-3||XXX||4-1||3-0||1-1||2-4||0-0||3-0||3-0||1-1||2-0||1-2||2-1||2-0||2-2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Фулам
||2-1||1-1||1-1||1-1||2-1||0-2||1-0||XXX||1-0||1-3||1-2||2-1||2-1||1-1||0-1||1-0||1-1||0-0||0-0||0-1
|-
!Ливерул
||4-1||3-1||1-1||3-0||2-2||2-0||0-0||4-0||XXX||1-0||0-1||2-0||2-0||0-0||2-0||4-0||3-0||2-0||2-1||2-0 
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!Манчестер сити
||1-0||0-2||0-3||0-2||0-0||0-1||2-1||3-1||0-0||XXX||0-1||1-0||0-0||0-0||0-2||0-0||1-2||0-0||2-0||0-1
|-!
!Манчестер јунајтед
||0-1||3-1||4-1||4-1||2-0||1-1||3-0||5-1||2-0||3-1||XXX||1-1||2-0||3-0||3-2||2-0||1-0||4-0||0-1||3-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Мидлсбро
||1-1||1-3||0-1||5-1||2-0||2-1||2-1||3-1||0-0||0-2||1-2||XXX||1-0||0-4||2-1||3-1||2-3||4-1||1-0||1-1
|-
!Њукасл јунајтед
||0-0||3-1||0-2||1-2||0-0||0-0||1-1||1-2||2-1||0-1||2-2||0-0||XXX||1-0||3-2||0-1||3-1||2-1||2-2||2-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Портсмут
||0-0||2-2||3-0||0-1||0-1||0-2||2-0||1-1||2-1||2-1||2-1||0-0||2-1||XXX||3-1||3-1||1-1||2-1||2-0||1-0
|-
!Рединг
||0-4||2-0||1-2||1-0||2-0||0-1||0-2||1-0||1-2||1-0||1-1||3-2||1-0||0-0||XXX||3-1||3-1||0-2||6-0||3-2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Шефилд јунајтед
||1-0||2-2||0-0||2-2||2-1||0-2||1-1||2-0||1-1||0-1||1-2||2-1||1-2||1-1||1-2||XXX||2-1||1-0||3-0||1-2 
|-
!Тотенхем
||2-2||2-1||1-1||4-1||5-1||2-1||0-2||0-0||0-1||2-1||0-4||2-1||2-3||2-1||1-0||2-0||XXX||3-1||1-0||3-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Вотфорд
||1-2||0-0||2-1||0-1||2-2||0-1||0-3||3-3||0-3||1-1||1-2||2-0||1-1||4-2||0-0||0-1||0-0||XXX||1-1||1-1
|-
!Вест Хем јунајтед
||1-0||1-1||2-1||3-1||3-1||1-4||1-0||3-3||1-2||0-1||1-0||2-0||0-2||1-2||0-1||1-0||3-4||0-1||XXX||0-2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Виган
||0-1||0-0||0-3||1-3||3-2||2-3||0-2||0-0||0-4||4-0||1-3||0-1||1-0||1-0||1-0||0-1||3-3||1-1||0-3||XXX'|-
|}

 Завршна табела лиге Завршна табела Премиер Лиге за сезону 2006/2007''

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2006/07. у енглеском фудбалу